Toto je seznam obcí v departementu Manche ve Francii, jichž je celkem 601:

Reference

Externí odkazy 
 

 
Manche